|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Luxemburg (officieel Fortis Championships) van 2008 vond plaats van 20 tot en met 26 oktober 2008 in de Luxemburgse hoofdstad Luxemburg. Het was de dertiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Ana Ivanović was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd Jelena Dementjeva uit Rusland won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vierde geplaatste Deense Caroline Wozniacki in drie sets met de derde set eindigend in een tiebreak. Dementjeva wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Luxemburg op haar naam te schrijven. Het was haar elfde WTA-titel, de derde van 2008.

De Belgische Yanina Wickmayer, die met een wildcard tot het toernooi was toegelaten, bleef steken in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Iveta Benešová en Janette Husárová had de tweede zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Benešová en haar partner Peng Shuai waren als tweede geplaatst maar werden in de tweede ronde uitgeschakeld.

Het eerste reekshoofd, het Spaanse team Anabel Medina Garrigues en Virginia Ruano Pascual, bereikte de halve finale, waarin zij hun meerdere moesten erkennen in de latere winnaressen.

Het als vierde geplaatste duo Sorana Cîrstea en Marina Erakovic won het toernooi. Zij ver­sloe­gen in de finale het als derde geplaatste koppel Vera Doesjevina en Marija Koryttseva in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Roemeense Cîrstea had daar­naast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; de Nieuw-Zeelandse Erakovic twee.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek en haar Oekraïense partner Joeliana Fedak bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe link 

  Toernooischema WTA

Luxemburg 2008
Luxemburg